hrabstwo Champaign (ang. Champaign County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Champaign (ang. Champaign County) w USA, w stanie Ohio